Patrula junglei în acțiune (în franceză Les As de la Jungle, în engleză The Jungle Bunch to the Rescue) este un serial de desene animate francez generat de computer creat de Jean-François Tosti, David Alaux, Eric Tosti și Julien Fournet care se difuzează pe canalul France 13, pentru prima oară din 23 octombrie 2011. În România serialul a avut premiera pe 9 februarie 2015 pe canalul Boomerang.

Despre serial
„Patrula junglei în acțiune” este povestea fascinantă a lui Maurice, un pinguin care a crescut în junglă și care crede că este un tigru feroce. El este întotdeauna însoțit de fiul său adoptat, Junior, un pește tigrat, pe care îl învață să fie cea mai de temut fiară din junglă.
Maurice este pus la mare încercare, căci, în curând, trebuie să apere jungle de pericolele iminente. Bunii săi prieteni, Miguel, Gilbert, Fred, Batricia, Al și Bob sunt alături de el și împreună devin eroii junglei. 
De acum, patrula junglei este în acțiune și vine să rezolve problemele tuturor locuitorilor din junglă!

Personaje
Maurice - El este un pinguin care a fost crescut de tigrii, și de aceea are piele și dungi ca de tigru. El este liderul partulei și niciodată nu se dă bătut, indiferent de situație.
Junior - Fiul adoptiv al lui Maurice care este un pește. El întotdeauna stă în bolul său. Maurice încearcă să îl învețe pe Junior să fie puternic la fel ca el.
Miguel - Miguel este o gorilă puțin c-am înceată la minte. Lucrurile care îl fac cel mai fericit din lume sunt bananele.
Gilbert - El este o salamandră care este creierul echipei. Întotdeauna este văzut stând pe ramura lui și este cam morocănos.
Batricia - Liliacul Batricia este singura fată a grupului, dar ceea ce o descrie cel mai bine este inima sa cea mare și tendința de a face tot timpul gafe. Ea este îndrăgostită de Gilbert, însă acesta nu simte la fel și mereu găsește mijloace să stea departe de ea.
Al și Bob - Două broaște diferite ca personalitate, dar bune prietene între ele. Stau pe același nufăr și amândoi adoră să mănânce muște.
Fred - Fred este un mistreț cu un talent îndelungat la încântat. Se crede cea mai frumoasă creatură din junglă.

Episoade

Note

Legături externe
 
Boomerang
Desene animate
Seriale de animație
Seriale de televiziune din 2015